Yapo 
 ist der Name folgender Dörfer
 Yapo (Agnéby-Tiassa), Region Agnéby-Tiassa, Distrikt Lagunes, Elfenbeinküste
 Yapo (Bugasong) in der Gemeinde Bugasong, Provinz Antique, Philippinen
 Yapo Kouakoukro, Region Gbêkê, Distrikt Vallée du Bandama, Elfenbeinküste
 ist der Familienname folgender Personen:
 Benjamin Yapo Atsé (* 1951), ivorischer Politiker
 Gilles Yapi Yapo (* 1982), ivorischer Fußballspieler
 Joseph Yapo Aké (* 1951), ivorischer Geistlicher, Erzbischof von Gagnoa
 Mennan Yapo (* 1966), deutscher Regisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent
 Yanon Yapo, ivorischer Politiker